Droga krajowa B58 – droga krajowa w południowo-wschodniej Austrii tuż przy granicy z Węgrami i Słowenią
 Droga krajowa B58 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  z zachodu na wschód od granicy z Holandią koło Bamerbruch do miejscowości Beckum, gdzie krzyżuje się z drogą B61 i B475 w Nadrenii Północnej-Westfalii